La cagna (1931) – film di Jean Renoir,
 La cagna (1972) – film di Marco Ferreri.
 Feffa la cagna - serie di Sotoset.